Meuleman ist der Familienname folgender Personen:

 August Meuleman (1906–2000), belgischer Radrennfahrer und Schrittmacher
 Maurice Meuleman (1934–1998), belgischer Radrennfahrer
 Wim Meuleman (1910–1988), niederländischer Fußballfunktionär